Важенка:
 Важенка — название взрослой (стельной) самки северного оленя.
 Важенка — река, приток Мурзинки, в Алтайском крае, длина 15 км.
 Важенка — река в России, приток Оки, протекает в Орловской, Тульской и Калужской областях, длина 18 км.
 Важенка — река, впадает в Верхнее Пулонгское, в Лоухском районе Карелии.
 Важенка (также Важина, Важенка) — река, приток Свири, в Ленинградской области и Республике Карелии, длина 123 км.

См. также 
 Индрус (Индаус, Вынарус, Важенка) — река в Ивановской, Владимирской и Нижегородской областях, длина 19 км.
 Ваеньга — река в Виноградовском районе Архангельской области России, правый приток Северной Двины, длина 218 км. Одно из возможных предлагаемых объяснений происхождения названия — от саамского «вайонгг» — важенка.
 Ваенга